Emilia Romanowicz (ur. 23 marca 1990 w Białymstoku) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu LKS Markam Wiśniowa-Osieczany.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Emilia Romanowicz pojawiła się 13 marca 2010 w Zakopanem podczas zawodów University Race, gdzie na dystansie zajęła 12. miejsce. W Pucharze Świata zadebiutowała w Szklarskiej Porębie w sprincie stylem dowolnym gdzie zajęła 60. miejsce. Nie zdobywając pucharowych punktów. Od 2015 startuje głównie w maratonach.

Osiągnięcia

Mistrzostwa Świata Młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Białymstoku